Ио́на Рафаи́лович Ку́гель (1873, Мозырь, Минская губерния — 1941/42, Ленинград) — российский журналист. Брат Александра Кугеля.

Учился в гимназии в Чернигове, затем в Санкт-Петербургском университете и Археологическом институте.

Редактор газеты «Киевская мысль», «Огонёк», «Литература и искусство», «Театр и искусство». На протяжении ряда лет работал в «Красной газете» — заведовал вечерним выпуском, ведал в обоих выпусках отделом художественной литературы. В частности, Леонид Борисов вспоминал:

Иона Кугель одобрял и браковал стихи весьма оригинально… Высокий, седой, близорукий, никогда не улыбающийся, Кугель подносил к глазам своим лист бумаги со стихотворением, читал только две-три строки сверху, переводил взгляд на середину страницы и, опуская взгляд, скользил по нижним строкам. Затем он или возвращал стихотворение, заявляя: «Не пойдёт», или складывал лист бумаги вчетверо и совал себе за пазуху, милостиво бросая ожидающему окончания волшебной процедуры: «Беру».

Умер во время блокады Ленинграда за редакторским столом.

Литература 

 Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). СПб, 1889—1914

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Редакторы России
Журналисты по алфавиту
Журналисты СССР
Журналисты России
Родившиеся в 1873 году
Родившиеся в Мозыре
Родившиеся в Минской губернии
Жертвы блокады Ленинграда
Умершие в Санкт-Петербурге